Wandalowie – plemiona germańskie
 Wandal – osoba celowo niszcząca czyjąś własność